Првенство Енглеске у рагбију 2006/07. (службени назив: 2006–07 Guinness Premiership) је било 20. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској.

Из лиге је испао Нортхемптон, а титулу је освојио Лестер пошто је у финалу победио Глостер.

Учесници

Табела

Плеј оф 

Полуфинале

Глостер - Сараценс 50-9

Лестер - Бристол 26-14

Финале

Глостер - Лестер 16-44

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Лестер тајгерси 16 350
 Лондон ајриш 14 828 
 Нортхемптон 13 382
 Сараценс 12 542
 Глостер 11 943 
 Бристол 11 370
 Харлеквинс 11 091
 Бат 10 531
 Вустер 9 706
 Сејл 9 405
 Воспс 8 278
 Њукасл 7 942

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 2006.
Рагби у 2007.